Кометти () — итальянская фамилия:
 Кометти, Альдана (род. 1996) — аргентинская футболистка.
 Кометти, Дзаккария (1937—2020) — итальянский футболист и футбольный тренер.